Claret bezeichnet:

 einen mittelalterlichen Gewürzwein, dem medizinische Eigenschaften zugeschrieben wurden, siehe Hypocras
 die anglisierte Bezeichnung für einen Wein aus der Region Bordeaux, siehe Clairet
 die französische Gemeinde Claret im Département Alpes-de-Haute-Provence, siehe Claret (Alpes-de-Haute-Provence) 
 die französische Gemeinde Claret im Département Hérault, siehe Claret (Hérault) 
 Le Claret, eine Skisprungschanze nahe Grenoble
 Lago Claret, ein See auf der Insel Bioko, Äquatorialguinea

Claret ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Maria Claret (1807–1870), spanischer Bischof, Heiliger und Ordensgründer der Claretiner
 Christophe Claret (* 1962), französisch-schweizerischer Uhrmacher von Armbanduhren
 Emmanuelle Claret (1968–2013), französische Biathletin
 Gerard Claret i Serra (* 1951), andorranischer klassischer Violinist und Musikpädagoge
 Joaquim Claret i Vallès (1879–1964), katalanischer Bildhauer
 Lluís Claret (* 1951) andorranischer Cellist
 Martine Claret (* 1955), französische Schwimmerin
 Louise-Marguerite Claret de la Touche (1868–1915), Salesianerin und Mystikerin, Gründerin der Schwestern von Bethanien des Heiligsten Herzens
 Pierre Claret (1911–?), französischer Eishockeyspieler